Az ajtón kívül Wolfgang Borchert drámája
 Az ajtón kívül Balassa Sándor operája